26 км (26 километр) — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Томском районе Томской области России. Входит в состав Межениновского сельского поселения.

География 
Находится в лесной местности, на границе с Кемеровской областью (Тайгинский городской округ).

История 
Согласно Закону Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ населённый пункт 26 км вошёл в состав образованного Межениновского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Платформа 26 км железнодорожной ветки Томск—Белый Яр.

Транспорт 
Железная дорога.

К разъезду подъезд по асфальтовым дорогам отсутствует.

Примечания 

Населённые пункты Томского района